Avenida hace referencia a varios artículos:

Urbanismo y arquitectura
 Avenida, vía principal de una ciudad.
 Avenida (Metro de Lisboa) estación en la Línea Azul del Metro de Lisboa.
 Barrio Avenida de la ciudad de Córdoba.
 Teatro Avenida de la ciudad de Buenos Aires.

Geografía
 Avenida (hidrología), crecida excepcional de un curso de agua.